Євпаторійський музей аптеки — діюча аптека і музей аптечної справи по вулиці Караєва в місті Євпаторія;
 Аптека-музей у Києві — чинна аптека і музей на вулиці Притисько-Микільській на Подолі в місті Київ;
 Аптека-музей у Луцьку — чинна аптека і музей в Луцьку на майдані Ринок;
 Аптека-музей у Львові — чинна аптека і музей на площі Ринок в місті Львів;
 Аптека-музей «Крещатикъ» — чинна аптека і музей в Черкасах.
Аптека-музей Йогана Зега — чинний музей в Бориславі.